Sjöförtjänstorden kan avse:

Existerande nationella ordnar
 Sjöförtjänstorden (Argentina)
 Sjöförtjänstorden (Brasilien)
 Sjöförtjänstorden (Chile)
 Sjöförtjänstorden (Dominikanska republiken)
 Sjöförtjänstorden (Kuba)
 Sjöförtjänstorden (Ryssland)
 Sjöförtjänstorden (Spanien)

Se även
 Förtjänstorden